O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2015/16 foi a 25ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O SL Benfica sagrou-se tetra campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

ACD Vila Boa Bispo tem 1 falta de comparência (no jogo com o HC Mealhada).

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências 

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/2015-16/index_2015_2016.html

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/fem_final.htm

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/fem_norte.htm

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/fem_sul.htm